Life Is Good kan syfta på följande:

 Life Is Good (häst), amerikanskfött engelskt fullblod.
 Life Is Good (musikalbum), musikalbum av NAS.